Кубок Мальти з футболу 2022–2023 — 85-й розіграш кубкового футбольного турніру на Мальті. Титул захищає Флоріана.

Календар

Регламент 
Відповідно до формату змагань клуби Прем'єр-ліги стартують з 1/16 фіналу, у перших двох та в попередньому раунді грають клуби 2 - 4 дивізіонів.

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 січня 2023

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 січня 2023

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 січня 2023

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 лютого 2023

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 лютого 2023

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 лютого 2023

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 лютого 2023

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 лютого 2023

|}

1/2 фіналу

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Мальти на soccerway 

2022–2023
Мальта
Мальта
2022 у мальтійському спорті
2023 у мальтійському спорті